Сергей Александрович Антипов (26.1.1953, с. Ново-Бараково Скопин. р-на Ряз. обл. — 14.9.2018) — каноист.

Биография 
Учился в Касим. речном уч-ще. Лидер ряз. гребцов 1970-х, каноист. Каноэ впервые увидел в Сынтуле. Воспитанник Сынтульской спортивной базы «Динамо». Первый тренер, впоследствии, засл. тренер РСФСР Н. Н. Родионов (1937—2004). В 1970 становится победителем динамовской Спартакиады в Саратове. В Ростове-на-Дону в 1971 на Спартакиаде народов России, среди юношей на каноэ-одиночке на дистанции 500 м был 2-м, а на 5000 м был 1-м. В составе команды «Динамо» в эстафете 4×500 м стал чемпионом. На чемпионат страны А. поехал уже в составе сборной команды республики. Результаты неплохие — 3-е место в каноэ-двойке на 1000 м и 1-е в эстафете. Чемпион Ряз. обл. 1972.

Мастер спорта (1973). Мастер спорта междунар. кл. (1976). Чемпион СССР 1976. Тогда в Москве в Крылатском, Сергею в эстафете 4×500 м удалось сделать фантастически невозможное действо: на 300 м отметке он догнал сильнейшего лидера, а к финишной черте отыграл у соперника ещё и 2 лодочных корпуса. Это была 1-я медаль чемпиона в истории ряз. гребного спорта. Кроме этого, в 1977, впервые среди ряз. спортсменов, А. получил 2 серебряные награды на чемпионате страны. Он 11-кратный победитель соревнований Россовета «Динамо», 4-кратный победитель соревнований ЦС ВФСО «Динамо», 8-кратный победитель и 2-кратный серебряный призёр чемпионатов и первенств РСФСР, 4-кратный победитель, 2-кратный серебряный и бронзовый призёр чемпионатов и первенств СССР.

Абсолютный обладатель Кубка СССР (1977), серебряный призёр чемпионата мира (1977) в Болгарии (г. София), вице-чемпион мира и Европы 1977. Победитель ряда международных регат по гребле на байдарках и каноэ. 2-кратный победитель «Ноттингемской регаты» в г. Ноттингеме (Nottingham) — в Вёликобритании на р. Трент, где каноист получал золотую медаль из рук королевы Англии. Победитель соревнований динамовских спортсменов соц. стран в Румынии на спринтерской дистанции 500 м (1971). 4-е, 5-е и 7-е места на междунар. соревнованиях памяти Олимпийской чемпионки Ю. П. Рябчинской в СССР. Занимал 2-е места на междунар. соревнованиях в Венгрии и в Ленинграде.

Литература 
 Родин Н. А. Касимов. — Рязань: Московский рабочий, 1976. — С. 89;
 Горбунов Б., Потапов В. Касимовская земля. — Рязань, 2001. — С. 277;
 Мартишин В. Е. Рязанский гребной спорт. — Рязань, 2007. — С. 22, 24, 29, 48, 51, 61, 65, 67, 80;
 Григорьев В. Н. История рязанского спорта. — Рязань: РИНФО, 2005. — С.172-181;
 Акимов В. В. Касимов и касимовцы. — Касимов, 2005. — С. 114, 168—173;
 Чирков В. Е. «Золотой» квартет динамовцев // Приокская правда. — Рязань, 1976. — 25 авг.;
 Чирков В. Е. Как планировать триумф? // Рязанский комсомолец. — 1977. — 26 апр. Кочнев В. А. //Праздник близкий всем. Мещерская новь.- 1981. — 11 авг.;
 http://kniga.seluk.ru/k-tehnicheskie/789241-8-istoriya-ryazanskogo-sporta-kniga-vtoraya-ryazan-rinfo-2007-bbk-7532ros-4ryaz-907-907-istoriya-ryazanskogo-spor.php

Гребцы на байдарках и каноэ СССР